Osoby o tym nazwisku:
 Hagen Patscheider – włoski narciarz alpejski
 Thorbjørn Patscheider – duński wioślarz